Dik ist der Familienname folgender Personen:
 Calvin Dik (* 2000), deutscher Radsportler
 Carla Dik-Faber (* 1971), niederländische Politikerin und Kunsthistorikerin
 Pawel Dik (* 1998), weißrussischer Freestyle-Skier
 Peter Dik (1939–2002), russlanddeutscher Maler und Grafiker
 Simon C. Dik (1940–1995), niederländischer Sprachwissenschaftler

dik steht für:
 Südwest-Dinka (ISO-639-3-Code), Varietät von Dinka, der westnilotischen Sprache der Dinka im Südsudan und im Süden Sudans

DIK steht für:
 Deutsche Islamkonferenz, stellte den Beginn eines langfristig angelegten Dialoges zwischen dem deutschen Staat und in Deutschland lebenden Muslimen dar
 Deutsches Institut für Kautschuktechnologie
 Differentialinterferenzkontrast, eine Methode der abbildenden Lichtmikroskopie, die Unterschiede in der optischen Weglänge im betrachteten Objekt in Helligkeitsunterschiede des Bildes umwandelt
 DIK 1-1, fossiles Skelett in Äthiopien

Siehe auch:
 DIC
 Dick
 Dyck
 Dyk
 Dig
 Diek
 Dieck
 Dikdiks

DIK